Санш:

 Санш I Луп (ум. до 812) — герцог Васконии с ок. 778/801.
 Санш II Санше (ум. 864) — граф Васконии с 836, герцог Васконии с 848/852.
 Санш III (ум. до 893) — первый независимый герцог Гаскони с 864.
 Санш IV Гарсия (ум. ок. 950/955) — герцог Гаскони с ок. 930.
 Санш V Санше (ум. ок. 961) — герцог Гаскони с ок. 930.